A 665-ös jelzésű regionális autóbusz Szigethalom, autóbusz-állomás és Ráckeve, HÉV-állomás között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||35
|align=left|
|-
|1||Autógyár, III. számú kapu||34
|align=left|
|-
|2||Szigethalom, Bucka Gyöngye||33
|align=left|
|-
|3||Szigethalom, Újtelep||32
|align=left|
|-
|4||Szigethalom, Taksony-híd||31
|align=left|
|-
|5||Sporttelep||30
|align=left|
|-
|6||Autógyári elágazás||29
|align=left|
|-
|7||Naprózsa lakópark||28
|align=left|
|-
|8||Dunavarsány, bejárati út||27
|align=left|
|-
|9||30-as km kő||26
|align=left|
|-
|10||Majosházai elágazás||25
|align=left|
|-
|11||Majosháza, Temető||24
|align=left|
|-
|12||Majosháza, Művelődési ház||23
|align=left|
|-
|13||Majosháza, Széchenyi sétány||22
|align=left|
|-
|14||Majosháza, Rév-állomás||21
|align=left|
|-
|15||Majosháza, Széchenyi sétány||20
|align=left|
|-
|16||Majosháza, Művelődési ház||19
|align=left|
|-
|17||Majosháza, Temető||18
|align=left|
|-
|18||Majosházai elágazás||17
|align=left|
|-
|19||Áporkai elágazás||16
|align=left|
|-
|20||Áporka, Szikvízüzem||15
|align=left|
|-
|21||Áporka, Községháza||14
|align=left|
|-
|22||Áporka, Petőfi Sándor utca||13
|align=left|
|-
|23||Áporka, autóbusz-forduló||12
|align=left|
|-
|24||Áporka, bejárati út||∫
|align=left|
|-
|25||Kiskunlacháza, autóbusz-forduló||11
|align=left|
|-
|26||Kiskunlacháza, Védgát utca||10
|align=left|
|-
|27||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||9
|align=left|
|-
|28||||8
|align=left|
|-
|29||Kiskunlacháza, Miska Csárda||7
|align=left|
|-
|30||Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||6
|align=left|
|-
|31||Kiskunlacháza, Szociális otthon||5
|align=left|
|-
|32||Peregi hídfő||4
|align=left|
|-
|33||Ráckeve, Hídfő||3
|align=left|
|-
|∫||Ráckeve, Sas köz||2
|align=left|
|-
|34||Ráckeve, Gimnázium||1
|align=left|
|-
|35||Ráckeve, HÉV-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Ráckeve autóbuszvonalai
Dunavarsány autóbuszvonalai
Majosháza autóbuszvonalai
Áporka autóbuszvonalai